

Patronymes 
Antropov (masculin ; ) ou Antropova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Alexeï Antropov (1716-1795), peintre russe
 Nikolaï Antropov (1980-), joueur de hockey sur glace kazakh

Patronyme russe